Ehrig ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ehrig-Mitscherlich (* 1960), deutsche Eisschnellläuferin
 Andreas Ehrig (* 1959), deutscher Eisschnellläufer und Sportwissenschaftler
 Christian Ehrig (* 1964), deutscher Journalist und Moderator
 Georg Ehrig (1877–nach 1935), deutscher Mathematiker
 Harald Ehrig (* 1949), deutscher Rennrodler
 Hartmut Ehrig (1944–2016), deutscher Informatiker und Hochschullehrer

 Kurt Ehrig (1910–?), deutscher Maschinenschlosser und Volkskammerabgeordneter 
 Marianne Ehrig, bekannt als Marianne Sydow (1944–2013), deutsche Schriftstellerin
 Sven Ehrig (* 2000), deutscher Handballspieler
 Thorsten Ehrig (* 1969), deutscher Handballtorwart
 Werner Ehrig (1897–1981), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Ehrich